Мировая серия 1958 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 1958 года. Победителем стала команда «Нью-Йорк Янкиз», обыгравшая «Милуоки Брэйвз» со счётом 4-3.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 1 октября 1958 года
 Стадион: County Stadium

Игра #2 
 Дата: 2 октября 1958 года
 Стадион: County Stadium

Игра #3 
 Дата: 4 октября 1958 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #4 
 Дата: 5 октября 1958 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #5 
 Дата: 6 октября 1958 года
 Стадион: Yankee Stadium

Игра #6 
 Дата: 8 октября 1958 года
 Стадион: County Stadium

Игра #7 
 Дата: 9 октября 1958 года
 Стадион: County Stadium

См. также 
 Мировая серия

Ссылки 
 Мировая серия 1958 на Retrosheet.org 
 Мировая серия 1958 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 1958
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Милуоки